The International 2014 — четвёртый турнир The International по игре Dota 2, проведённый компанией Valve, который прошёл в Сиэтле с 18 по 21 июля 2014 года.  составил 1 600 000 долларов США, а  составил ещё 9 324 024 долларов США. В отличие от турниров прошлых лет International 2014 прошёл в середине июля, а не в августе, как раньше. Всего турнир посмотрели более 20 миллионов человек. Для освещения турнира были приглашены известные комментаторы, которые в том числе проводили прямые видео трансляции (через сервис Twitch.tv).

Региональные квалификации 
В турнире традиционно участвовало 16 команд. Приглашение на турнир получили 11 команд со всего мира, а ещё четыре были выбраны при помощи онлайн-квалификаций «Wild Card Qualification», на этот раз квалификации делились по регионам: Америка, Европа, Юго-Восточная Азия и Китай; последнее приглашение было разыграно между командами, занявшими вторые места на квалификациях.

На русском языке матчи были освещены шестью комментаторами на четырёх параллельных стримах от SLTV, на английском языке — на девяти стримах. Все трансляции велись на платформе Twitch.tv.

По результатам группового этапа был определён посев в плей-оффе, который проводился по системе Double Elimination. Первые два места оказались в верхней сетке, 3-е и 4-е — в нижней.

Американская квалификация 
Американские отборочные проведены с 12 по 15 мая 2014 года, среди одиннадцати лучших коллективов Америки, где разыграно приглашение на турнир (занявший второе место приглашается на дополнительные квалификации «Wild Card Qualification», где среди занявших второе место на других квалификациях пройдёт розыгрыш последнего приглашения).

Все команды сыграли по системе «каждый с каждым» по одной игре. Четыре сильнейших команды продолжают борьбу в плей-офф квалификаций, где первые два места будут в верхней сетке, а последние в сетке проигравших.

 Плей-офф

Южно-Азиатские отборочные 
Азиатские отборочные проведены с 16 по 19 мая 2014 года, среди десяти лучших азиатских коллективов, где разыграно приглашение на турнир (занявший второе место приглашается на дополнительные квалификации «Wild Card Qualification», среди занявших второе место на других квалификациях пройдёт розыгрыш последнего приглашения).

Все команды сыграли по системе «каждый с каждым» по одной игре. Четыре сильнейших команды продолжают борьбу в плей-офф квалификаций, где первые два места будут в верхней сетке, а последние в сетке проигравших.

 Плей-офф

Китайские отборочные 
Китайские отборочные проведены с 24 мая по 28 мая 2014 года, среди десяти лучших коллективов Китая, где разыграно приглашение на турнир (занявший второе место приглашается на дополнительные квалификации «Wild Card Qualification», где среди занявших второе место на других квалификациях пройдёт розыгрыш последнего приглашения).

Все команды сыграли по системе «каждый с каждым» по одной игре. Четыре сильнейших команды продолжают борьбу в плей-офф квалификаций, где первые два места будут в верхней сетке, а последние в сетке проигравших.

 Плей-офф

Европейская квалификация 
Европейские отборочные проведены с 24 по 27 мая 2014 года, среди десяти лучших коллективов Европы, где разыграно приглашение на турнир (занявший второе место приглашается на дополнительные квалификации «Wild Card Qualification», где среди занявших второе место на других квалификациях пройдёт розыгрыш последнего приглашения).

Все команды сыграли по системе «каждый с каждым» по одной игре. Четыре сильнейших команды продолжают борьбу в плей-офф квалификаций, где первые два места будут в верхней сетке, а последние в сетке проигравших.

 Плей-офф

Плей-офф

Дополнительные отборочные матчи (Wild-card) 
Дополнительные отборочные матчи Wild-card проходили 8 и 9 июля. В этих матчах приняли участие 4 команды, которые заняли вторые места на региональных отборочных играх.

По результатам Wild-card последним участником основного турнира стала команда  Team Liquid.

Окончательный список участников 

1 3 июня 2014 года команда «North American Rejects», которая квалифицировалась на турнир, подписала контракт с организацией «Natus Vincere».

Групповой этап 
Во втором этапе плей-офф, проходившем с 9 по 12 июля, шестнадцать команд отыграли групповой турнир в один круг.

Первые две команды квалифицировались в верхнюю сетку основного этапа, последние шесть выбыли из борьбы. Остальные восемь команд попали в третий раунд плей-офф. Так как занявшие 9, 10 и 11 места команды одержали поровну побед, между ними были сыграны дополнительные партии:

По результатам переигровок немецкая команда покинула турнир, а два китайских коллектива продолжили борьбу в третьем раунде плей-офф.

Третий этап плей-офф 
8 команд, которые заняли места с 3 по 10 в групповом этапе, сыграли дополнительные матчи, которые определили посев в основной этап турнира.

Основная часть

Верхняя сетка

Нижняя сетка

Гранд-финал

Результаты

Компендиум 
11 мая 2014 года во внутриигровой магазин была добавлена книга The Compendium, которая посвящена The International 2014. Как и в прошлом году, люди, купившие книгу, получили возможность участвовать в различных голосованиях и конкурсах, а также были награждены определёнными призами. Цена книги составляла $9.99 или 319 рублей. 25 % от выручки с продажи книг были добавлены в призовой фонд турнира, который изначально составлял 1,6 миллиона долларов. В этом году Valve добавили для книг возможность увеличения их уровня, что дало их владельцам различные бонусы. Уровень книг можно было поднимать, выполняя определённые действия, например, давать верные прогнозы на квалификации или собирать карточки игроков. Также уровень книг можно было поднимать за деньги. 25 % от выручки так же были добавлены в призовой фонд. По мере того, как призовой фонд турнира увеличивался, владельцы книг получали уникальные подарки.

Специальные события

Одиночный турнир 
Параллельно играм Wild-card был проведён мини-турнир в формате 1 на 1 среди 8 игроков из приглашённых команд. Участники турнира были определены в результате голосования среди владельцев Компендиумов.

Победителем одиночного турнира стал  s4, который получил в качестве награды меч в виде артефакта Rapier из игры.

All-Stars матч 
В рамках турнира 20 июля был проведён шоу-матч All-Stars среди игроков, которых выбрали владельцы Компендиумов:

Интересно, что из двенадцати выбранных игроков восемь представляли команды, не попавшие в первую шестёрку, и поэтому на момент проведения матча уже выбыли из турнира. All-Stars матч стал презентацией нового героя — Techies, на котором выступил Arteezy. Матч проходил в шуточной обстановке и закончился победой сил света со счётом 113-26.

Примечания

Ссылки 
 

2014
2014 год в киберспорте